Lilo kan syfta på följande platser:

Georgien 

 Didi Lilo, ort,

Indonesien 

 Desa Lilo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Kongo-Kinshasa 

 Lilo (vänsterbiflöde till Lualaba), 
 Lilo (högerbiflöde till Lualaba), 

Robotskapade Indonesienförgreningar